Topônimos do Brasil
 Itororó — município na Bahia
 Itororó do Paranapanema — distrito do município de Pirapozinho, em São Paulo
 Dique do Tororó — manancial em Salvador, na Bahia
 Ribeirão do Itororó — curso de água na cidade de São Paulo
 Vila Itororó — edificação na cidade de São Paulo

Outros
 Arroio Itororó — curso de água no Paraguai
 Batalha de Itororó — batalha ocorrida durante a Guerra do Paraguai
rio pequeno ou cachoeira pequena

Desambiguações de topônimos